20-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1947 год состоялась 20 марта 1948 года в выставочном центре Shrine Auditorium, Лос-Анджелес, Калифорния.

Победители и номинанты 

Список кинокартин, получивших несколько номинаций:
 8: «Джентльменское соглашение»
 5: «Большие надежды», «Жена епископа», «Перекрёстный огонь»
 4: «Двойная жизнь», «Жизнь с отцом», «Улица Грин Долфин», «Чудо на 34-й улице»
 3: «Тело и душа», «Мама была в трико»
 2: «Дочь фермера», «Катастрофа: История женщины», «Песня Юга», «Поцелуй смерти», «Траур к лицу Электре», «Чёрный нарцисс»

Список кинокартин, получивших несколько наград:
 3: «Джентльменское соглашение», «Чудо на 34-й улице»
 2: «Большие надежды», «Двойная жизнь», «Чёрный нарцисс»

Специальные награды 
 Лучший фильм на иностранном языке — «Шуша» — режиссёр Витторио Де Сика, 
 Награда за выдающиеся заслуги
 «» — «там, где артистизм и терпение слились в новом и занимательном использовании средств кинематографа».
 Джеймс Баскетт — за добросердечный образ дядюшки Римуса, искусно воссозданный в картине «Песня Юга»;
 Томас Армат, Уильям Николас Селиг, Альберт Эдвард Смит, Джордж Кёрк Спур — небольшая группа пионеров, чья вера в новую технологию и чей вклад в её развитие проложили путь, по которому кино за время их жизни прошло от безвестности к всемирному признанию.

Премия за научные и технические достижения 
Награда II класса
 К. К. Дэвис и Electrical Research Products Division of Western Electric Company 
 К. Р. Дэйли и Paramount Studio Film Laboratory, Still and Engineering Departments 

Награда III класса
 Натан Левинсон и Warner Bros. Studio Sound Department 
 Фарцио Эдуар, К. Р. Дэйли, Хэл Корл, Х. Г. Картрайт и Paramount Studio Transparency and Engineering Departments 
 Фред Поундел из Warner Bros. Studio 
 Курт Сингер и RCA Victor Division of Radio Corporation of America 
 Джеймс Гиббонс из Warner Bros. Studio

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1948
1948
Март 1948 года
1948 год в Калифорнии
Кинопремии 1948 года